Aéroport de Kinshasa peut désigner :
 aéroport international de Ndjili, le principal, utilisé pour les vols nationaux et internationaux ;
 aéroport de Ndolo, situé en plein centre-ville, utilisé uniquement pour les petits avions à cause de sa situation dangereuse.

Transport à Kinshasa